Offen steht für:

 Offen (Bergen), Ortsteil von Bergen im Landkreis Celle
 Offen (französisch Fouches), Ortsteil von Amel (Belgien)
 Reederei Claus-Peter Offen, deutsche Reederei
 Offene Menge, offenes Intervall oder offene Strecke in der Mathematik
 offene Frage, siehe Fragetechnik #Offene Fragen
 Offene Vokale

Offen ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Katharina von Offen (1624–1702), Hofdame und Oberhofmeisterin der Kurfürstin von Hannover
 Bernard Offen (* 1929), polnisch-amerikanischer Überlebender des Holocaust und Filmproduzent
 Claus-Dieter Offen (* 1939), deutscher Politiker (CDU), MdHB
 Claus-Peter Offen (* 1943), deutscher Reeder
 Helga Offen (1951–2020), deutsche Volleyballspielerin
 Jobst Moritz von Offen (1635–1692), kurbraunschweigischer Generalleutnant
 Sven Offen, deutscher Filmregisseur

Siehe auch:
 Offen (Adelsgeschlecht)